Princes Town ist der Name folgender Orte:

in Ghana:
 Princes Town (Ghana), Ort im Ahanta West Municipal District

in St. Vincent und die Grenadinen:
 Ein anderer Name für die Stadt Barrouallie auf St. Vincent

in Trinidad und Tobago:
 Princes Town (Trinidad und Tobago), Stadt auf Trinidad
 Princes Town (Region), Verwaltungsregion auf Trinidad

Siehe auch:
 Princetown